Woda dla słoni – powieść autorstwa Sary Gruen
 Woda dla słoni – film dramatyczny w reżyserii Francisa Lawrence'a